Бабаджанян — прізвище
 9017 Бабаджанян — астероїд